Margaret Hamilton puede referirse a:
 Margaret Hamilton (actriz)
 Margaret Hamilton (científica)